The Remixes puede referirse a:

 The Remixes, EP de White Lies.
 The Remixes, álbum de Mariah Carey.
 The Remixes, álbum de Elvis Crespo.
 The Remixes y The Remixes II, álbumes de Every Little Thing.
 The Remixes, álbum de G.M.S.
 The Remixes, álbum de Danii Minogue.
 The Remixes, álbum de Shakira.
 The Remixes, álbum de The Stone Roses.
 The Remixes, álbum de SWV.
 "The Remixes", canción de Anna Vissi.
 INXS2: The Remixes, álbum de INXS.